Droid (Star Wars), robots uit het Star Wars-universum
Android (besturingssysteem), een woord voor robot in Googles mobiele besturingssysteem 
Droid (lettertypefamilie), een reeks lettertypen die zijn ontwikkeld voor bovenstaand besturingssysteem